H2Rock puede referirse a:
 H2Rock, banda de rock de Buenos Aires, Argentina;
 H2Rock, portal web sobre el rock español.